Азербайжан Мадиевич Мамбетов (; 2 сентября 1932 — 17 ноября 2009) — советский, казахский режиссёр театра и кино, педагог. Народный герой Казахстана (2000). Народный артист СССР (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1974).

Биография 
Родился 1 сентября 1932 года в селе Савинка (ныне в Палласовском районе Волгоградской области России) (по другим источникам — 1 сентября в селе Паласовка (ныне город)). По национальности казах.

В годы войны семья переехала в Алма-Ату. В 1952 году окончил актёрский факультет Алма-Атинского театрально-художественного училища им. Н. Гоголя и, одновременно, танцевальное отделение Алма-Атинского хореорафического училища. Во время учёбы был солистом Ансамбля песни и танца Казахской ССР.

В 1957 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа в Москве (ученик Н. М. Горчакова и А. А. Гончарова).

Ещё будучи студентом снимался в кино, ставил на сценах Атырауского и Жамбылского областных театров драмы спектакли «Персональное дело» А. П. Штейна, «Слуга двух господ» К. Гольдони.

После окончания института — режиссёр Казахского академического театра драмы им. М. Ауэзова в Алма-Ате, с 1965 года — его главный режиссёр (с 1970 и директор).

В связи с возникшим противостоянием между режиссёром и коллективом в конце 1970-х годов принял решение на время уйти из театра в кино. Стажировался на киностудии «Мосфильм». С 1978 года — директор киностудии «Казахфильм».

В 1980 году снова вернулся в Казахский театр драмы им. М. Ауэзова, где до 1995 года был художественным руководителем. Ушел из-за очередных внутренних противоречий в коллективе. За годы работы в театре осуществил более двухсот постановок.

С 1 апреля 1995 года перешёл на работу в Союз театральных деятелей Казахстана.

С 1999 года работал в Астане художественным руководителем Казахского государственного музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева.

Ставил спектакли в других театрах и городах (Прага, Москва, Ташкент, а также в Корейском, Уйгурском театрах Алма-Аты и других театрах).

В 1973 году на Международном театральном фестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ширазе (Иран) был показан его спектакль «Материнское поле» по Ч. Айтматову, а в 1984 году на Международном фестивале «Театр Наций» в Нанси (Франция) участвовал его спектакль «Козы Корпеш — Баян сулу» Г. Мусрепова.

С 1970 года занимался преподавательской деятельностью в Алма-Атинском театрально-художественном институте (ныне Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова). Профессор (1979).

Член Союза кинематографистов Казахской ССР. С 1981 года — председатель Казахского театрального общества (Союз театральных деятелей Казахстана).

Член КПСС с 1961 года. Депутат Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва. В 1989 году избран народным депутатом СССР. Трижды избирался депутатом Верховного Совета Республики Казахстан.

Скончался 18 ноября 2009 года  в Астане. Похоронен на Кенсайском кладбище в Алматы.

Семья 
 Жена — Газиза Ахметовна Жубанова (1927—1993), композитор. Народная артистка СССР (1981).
 Дети:Дина,Алия,Алиби (1961-2018),Адай (род.1962)
 Внуки:Анара,Камилла,Лейла,Алем, Алихан,Айганым,Карина,Адильжан
 Правнуки:Дамир, Делия, Айдан, Алан, Мансур.
 Старшая сестра — Аккагаз Мамбетова (1923—2004), театральная актриса. Заслуженная артистка Казахской ССР (1966).

Награды и звания 
 Народный герой Казахстана (2000)
 Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1961)
 Народный артист Казахской ССР (1970)
 Народный артист Каракалпакской АССР (1972)
 Народный артист СССР (1976)
 Государственная премия СССР (1974) — за постановку спектакля «Кровь и пот» А. К. Нурпеисова
 Государственная премияи Казахской ССР имени К. Байсеитовой (1965) — за спектакль «Материнское поле» по Ч. Айтматову
 Орден Отан (2000)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 Медаль «За трудовое отличие» (1959)
 Медали
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР
 Специальный приз «За выдающийся вклад в развитие режиссёрского искусства в регионе» (Международный фестиваль «Наурыз-92», Ташкент)
 На Республиканском телевизионном конкурсе «Парад звёзд» признан одним из самых выдающихся представителей культуры Республики Казахстан (1993)
 Почётный гражданин Астаны (2000)

Творчество

Постановки 
Казахский театр драмы им. М. О. Ауэзова

  — «На диком бреге Иртыша» Ш. Хусаинова
  — «Волчонок под шапкой» К. Мухамеджанова
  — «Блудный сын» Э. Раннета
  — «Ох уж эти девушки!» К. Байсеитова и К. Шангитбаева
  — «Так начиналась эпоха» З. Шашкина
  — «Айман-Шолпан» М. Ауэзова
  — «Сватья приехала» К. Мухамеджанова
  — «Мечтатели» А. Абишева
  — «Абай» М. Ауэзова и Л. Соболева
  — «Собака на сене» Л. де Веги
  — «Материнское поле» по Ч. Айтматову
  — «Каракыпчак Кобланды» М. Ауэзова
  — «Ой жігіттер-ай» К. Байсеитова и К. Шангитбаева
  — «Козы Корпеш — Баян сулу» Г. Мусрепова
  — «Кровь и пот» по А. Нурпеисову
  — «Мансап пен ұжданын» А. Абишева
  — «Восхождение на Фудзияму» Ч. Айтматова и К. Мухамеджанова
  — «Клятва» Т. Ахтанова
  — «Карагоз» М. Ауэзова
  — «Дядя Ваня» А. Чехова
  — «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве
  — «Белый пароход» по Ч. Айтматову
  — «Жоғалған досын» Т. Ахтанов
  — «И дольше века длится день» по Ч. Айтматову
  — «Кориолан» У. Шекспира
  — «Царь Эдип» Софокла
 «Ленин в 1918 году» А. Каплера
 «Одно дерево — не лес» А. Тажибаева
 «Енлик — Кебек» М. Ауэзова
 «Дон Жуан или Любовь к геометрии» М. Фриша
 «Слуга двух господ» К. Гольдони.

Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая
 «Енлик-Кебек» Г. Жубановой
 «Тулеген Тохтаров» А. Жубанова и Л. Хамиди

Русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова 
  — «Дядя Ваня» А. Чехова

Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева
 «Козы Корпеш — Баян сулу» Г. Мусрепова
 «Дальше — тишина…» Г. и Н. Лири
 «Карагоз» М. Ауэзова
 «Мадемуазель Нитуш» Ф. Эрве
 «Неожиданная встреча» Т. Ахтанов
 «Дядя Ваня» А. Чехова
 «Кровь и пот» по А. Нурпеисову
 «Кыз Жибек» Г. Мусрепова

Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой 
 «Биржан и Сара» М. Тулебаева

Театр имени Е. Вахтангова
 «Материнское поле» по Ч. Айтматову
 «И дольше века длится день» («Буранный полустанок») по Ч. Айтматову

Узбекский национальный академический драматический театр им. Хамзы
 «Абай» М. Ауэзова и Л. Соболева

Национальный театр (Прага)
 «Кровь и пот» по А. Нурпеисову

Фильмография 
Актёр:
 1948 — «Золотой рог» — Токен

Режиссёр:
  — «Крылья песни»
  — «Струны столетий» (документальный)
  — «Абай» (фильм-спектакль)
  — «Кровь и пот» (совместно с Ю. Мастюгиным) (Приз ВКФ—79 в Ашхабаде за игровой фильм на историко-революционную тему)
  — «Гонцы спешат»

Примечания 

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Общественные деятели Казахстана
Общественные деятели СССР
Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Персоналии:Казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева
Персоналии:Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая
Персоналии:Казахфильм
Преподаватели Казахской академии искусств им. Т. К. Жургенова
Заслуженные деятели искусств Казахской ССР
Народные артисты Каракалпакской АССР
Народные артисты Казахской ССР
Народные депутаты СССР от творческих союзов
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Члены КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства
Персоналии:Казахфильм
Директора киностудий
Похороненные на Кенсайском кладбище